Saint-Justin (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Justin (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje